Максим Анатольевич Боксер (8 июня 1967, Москва) — российский галерист, коллекционер, эксперт по русской живописи и графике первой половины XX века.

Биография 
Родился 8 июня 1967 года в Москве.

В 2010 году основал галерею Ravenscourt Galleries. В 2014 году основал аукцион Maxim Boxer. Работал в дирекции художественной ярмарки «Арт-Миф» и аукционном доме «Альфа-Арт».

Работы из коллекции Максима Боксера участвовали в выставках в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее.

В сентябре 2017 года в Москве в подвальной части дома по адресу Мансуровский переулок 10 Максим Боксер открыл арт-пространство «Перелётный кабак», в помещениях которого располагаются, помимо бара, два зала художественной галереи и книжный магазин «Порядок слов». Также в «Перелётном кабаке» базируется клуб Гилберта Честертона, учрежденный Натальей Трауберг.

Является аккредитованным экспертом по русской живописи и графике первой половины XX века.

Живёт и работает в Москве.

Ссылки 
 Максим Боксер и «Перелётный кабак» в программе Радио Свобода

Источники 

Менеджеры культуры России
Коллекционеры современного искусства
Коллекционеры России
Галеристы России

10.   https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2020/04/28/829149-galerist-maksim-bokser-uronil

11.    https://www.forbes.ru/forbeslife/405923-beru-ne-glyadya-kak-feysbuk-gruppa-shar-i-krest-uronila-rynok-i-spasla-hudozhnikov

https://artguide.com/posts/2149

http://old.jeps.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=421